

Cinéma 

 Le Contrat (The Big Snooze), court-métrage d'animation américain réalisé par Bob Clampett en 1946 ;
 Le Contrat (Raw Deal), film américain réalisé par John Irvin en 1986 ;
 Le Contrat, court métrage français réalisé par Laurent Pawlotsky en 1993 ;
 Le Contrat, court métrage belge réalisé par  en 2003 ;
 Le Contrat,  film russe réalisé par Vera Glagoleva en 2005 ;
 Le Contrat (The Contract), film germano-américain réalisé par Bruce Beresford en 2006.

Télévision 
 Le Contrat (Kontrakt), téléfilm polonais réalisé par Krzysztof Zanussi en 1980.

Théâtre 

 Le Contrat de Francis Veber, mise en scène de Pierre Mondy au théâtre du Gymnase en 1969.

Littérature 

 Le Contrat (The Hook), roman américain écrit par Donald E. Westlake en 2000 ;
 Le Contrat (The Appeal), roman américain écrit par John Grisham en 2008.

Musique 

 Le Contrat, chanson de François Patrice sortie en 1973.

Voir aussi 

 
 Contrat (droit) : acte juridique.